Buforrestia är ett släkte av himmelsblomsväxter. Buforrestia ingår i familjen himmelsblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Himmelsblomsväxter
Buforrestia